|-
|(128751)||2004 RL182|| align=right|15,7|| align=right|2,777|| align=right|0,180|| align=right|4,13|| align=right|4,627||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128752)||2004 RA183|| align=right|16,4|| align=right|2,555|| align=right|0,122|| align=right|3,39|| align=right|4,083||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128753)||2004 RE183|| align=right|14,9|| align=right|2,929|| align=right|0,150|| align=right|10,98|| align=right|5,012||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128754)||2004 RQ185|| align=right|14,7|| align=right|3,174|| align=right|0,065|| align=right|8,30|| align=right|5,655||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128755)||2004 RD187|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,134|| align=right|12,29|| align=right|4,346||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128756)||2004 RE188|| align=right|16,3|| align=right|2,215|| align=right|0,159|| align=right|5,83|| align=right|3,296||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128757)||2004 RJ189|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,069|| align=right|5,75|| align=right|3,612||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128758)||2004 RR190|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,094|| align=right|10,21|| align=right|5,365||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128759)||2004 RT190|| align=right|14,7|| align=right|2,831|| align=right|0,081|| align=right|10,36|| align=right|4,763||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128760)||2004 RU190|| align=right|14,7|| align=right|3,208|| align=right|0,095|| align=right|9,96|| align=right|5,745||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128761)||2004 RW190|| align=right|16,6|| align=right|2,349|| align=right|0,225|| align=right|1,46|| align=right|3,599||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128762)||2004 RZ190|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,063|| align=right|10,51|| align=right|4,600||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128763)||2004 RF191|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,153|| align=right|9,51|| align=right|4,418||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128764)||2004 RJ191|| align=right|16,2|| align=right|2,233|| align=right|0,197|| align=right|4,72|| align=right|3,336||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128765)||2004 RQ191|| align=right|15,2|| align=right|3,015|| align=right|0,131|| align=right|8,99|| align=right|5,233||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128766)||2004 RF192|| align=right|16,7|| align=right|2,375|| align=right|0,131|| align=right|5,94|| align=right|3,660||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128767)||2004 RL192|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,136|| align=right|8,58|| align=right|5,382||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128768)||2004 RP192|| align=right|14,3|| align=right|3,232|| align=right|0,059|| align=right|9,69|| align=right|5,811||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128769)||2004 RJ193|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,090|| align=right|8,44|| align=right|5,317||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128770)||2004 RY193|| align=right|16,3|| align=right|2,722|| align=right|0,166|| align=right|3,85|| align=right|4,491||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128771)||2004 RB194|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|5,91|| align=right|3,639||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128772)||2004 RX194|| align=right|16,1|| align=right|2,241|| align=right|0,183|| align=right|7,33|| align=right|3,353||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128773)||2004 RA195|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,204|| align=right|3,41|| align=right|4,404||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128774)||2004 RH195|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,099|| align=right|21,96|| align=right|3,686||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128775)||2004 RL196|| align=right|14,1|| align=right|3,186|| align=right|0,087|| align=right|7,68|| align=right|5,685||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128776)||2004 RZ196|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,204|| align=right|8,06|| align=right|4,460||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128777)||2004 RX197|| align=right|15,4|| align=right|2,791|| align=right|0,053|| align=right|2,79|| align=right|4,662||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128778)||2004 RP200|| align=right|14,4|| align=right|2,669|| align=right|0,200|| align=right|16,32|| align=right|4,360||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128779)||2004 RQ200|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,191|| align=right|13,00|| align=right|4,322||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128780)||2004 RE201|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,262|| align=right|13,25|| align=right|5,437||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128781)||2004 RN203|| align=right|15,9|| align=right|2,836|| align=right|0,054|| align=right|1,85|| align=right|4,776||MBA||11. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128782)||2004 RP206|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,047|| align=right|15,06|| align=right|5,532||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128783)||2004 RH207|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,171|| align=right|13,20|| align=right|4,639||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128784)||2004 RN212|| align=right|14,5|| align=right|2,816|| align=right|0,078|| align=right|16,66|| align=right|4,726||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128785)||2004 RE213|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,230|| align=right|14,71|| align=right|5,522||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128786)||2004 RN213|| align=right|15,3|| align=right|2,576|| align=right|0,158|| align=right|12,84|| align=right|4,134||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128787)||2004 RS213|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,210|| align=right|12,23|| align=right|4,284||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128788)||2004 RS214|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,099|| align=right|10,22|| align=right|5,522||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128789)||2004 RE216|| align=right|15,3|| align=right|2,384|| align=right|0,218|| align=right|12,65|| align=right|3,680||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128790)||2004 RP216|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,132|| align=right|11,60|| align=right|4,475||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128791)||2004 RG218|| align=right|15,6|| align=right|2,684|| align=right|0,075|| align=right|11,97|| align=right|4,397||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128792)||2004 RM218|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,202|| align=right|10,36|| align=right|5,223||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128793)||2004 RS219|| align=right|15,9|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|11,13|| align=right|4,206||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128794)||2004 RE221|| align=right|14,4|| align=right|3,199|| align=right|0,180|| align=right|19,64|| align=right|5,721||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128795)||2004 RG222|| align=right|16,0|| align=right|2,799|| align=right|0,107|| align=right|4,27|| align=right|4,682||MBA||13. září 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(128796)||2004 RY222|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,184|| align=right|9,39|| align=right|3,547||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128797)||2004 RH223|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,152|| align=right|1,38|| align=right|4,161||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128798)||2004 RJ223|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,144|| align=right|2,59|| align=right|4,117||MBA||7. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128799)||2004 RS225|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,200|| align=right|0,96|| align=right|3,676||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128800)||2004 RH231|| align=right|16,4|| align=right|2,700|| align=right|0,027|| align=right|2,68|| align=right|4,436||MBA||9. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128801)||2004 RZ233|| align=right|16,9|| align=right|2,191|| align=right|0,063|| align=right|5,73|| align=right|3,244||MBA||9. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128802)||2004 RE234|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,052|| align=right|6,67|| align=right|4,533||MBA||9. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128803)||2004 RF235|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,037|| align=right|6,11|| align=right|3,643||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128804)||2004 RM247|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,204|| align=right|25,11|| align=right|3,618||MBA||12. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128805)||2004 RK250|| align=right|17,2|| align=right|2,324|| align=right|0,191|| align=right|3,05|| align=right|3,542||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128806)||2004 RS250|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,143|| align=right|13,75|| align=right|4,426||MBA||13. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128807)||2004 RC255|| align=right|15,5|| align=right|2,636|| align=right|0,142|| align=right|14,05|| align=right|4,279||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128808)||2004 RK255|| align=right|15,6|| align=right|2,684|| align=right|0,173|| align=right|14,94|| align=right|4,397||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128809)||2004 RP255|| align=right|15,1|| align=right|3,123|| align=right|0,126|| align=right|15,65|| align=right|5,519||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128810)||2004 RR255|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,102|| align=right|15,60|| align=right|4,316||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128811)||2004 RV255|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,209|| align=right|16,27|| align=right|5,633||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128812)||2004 RW255|| align=right|16,4|| align=right|2,524|| align=right|0,135|| align=right|13,67|| align=right|4,008||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128813)||2004 RH288|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,205|| align=right|2,21|| align=right|3,706||MBA||15. září 2004||7300||W. K. Y. Yeung
|-
|(128814)||2004 RJ288|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,051|| align=right|2,62|| align=right|4,424||MBA||15. září 2004||7300||W. K. Y. Yeung
|-
|(128815)||2004 RK288|| align=right|16,1|| align=right|3,204|| align=right|0,196|| align=right|0,22|| align=right|5,735||MBA||15. září 2004||7300||W. K. Y. Yeung
|-
|(128816)||2004 RX290|| align=right|15,8|| align=right|3,069|| align=right|0,142|| align=right|4,43|| align=right|5,375||MBA||9. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128817)||2004 RE291|| align=right|16,2|| align=right|2,552|| align=right|0,163|| align=right|6,89|| align=right|4,075||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128818)||2004 RH294|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,088|| align=right|8,25|| align=right|5,353||MBA||11. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128819)||2004 RX295|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,078|| align=right|5,27|| align=right|3,572||MBA||11. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128820)||2004 RO303|| align=right|16,4|| align=right|2,675|| align=right|0,171|| align=right|6,66|| align=right|4,375||MBA||12. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128821)||2004 RC306|| align=right|14,8|| align=right|3,221|| align=right|0,240|| align=right|16,29|| align=right|5,781||MBA||12. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128822)||2004 RK306|| align=right|16,2|| align=right|2,247|| align=right|0,186|| align=right|5,63|| align=right|3,367||MBA||12. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128823)||2004 RS307|| align=right|15,9|| align=right|2,723|| align=right|0,171|| align=right|1,93|| align=right|4,493||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128824)||2004 RA308|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,194|| align=right|10,62|| align=right|5,561||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128825)||2004 RS308|| align=right|15,8|| align=right|2,301|| align=right|0,133|| align=right|5,99|| align=right|3,489||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128826)||2004 RP310|| align=right|17,3|| align=right|2,449|| align=right|0,181|| align=right|1,25|| align=right|3,831||MBA||13. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128827)||2004 RT310|| align=right|16,4|| align=right|2,425|| align=right|0,175|| align=right|0,75|| align=right|3,776||MBA||13. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128828)||2004 RW310|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,191|| align=right|2,31|| align=right|3,678||MBA||13. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128829)||2004 RQ313|| align=right|16,2|| align=right|2,924|| align=right|0,097|| align=right|1,85|| align=right|4,998||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128830)||2004 RZ313|| align=right|16,6|| align=right|2,609|| align=right|0,126|| align=right|2,45|| align=right|4,214||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128831)||2004 RC315|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,035|| align=right|6,16|| align=right|3,596||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128832)||2004 RQ321|| align=right|16,2|| align=right|2,449|| align=right|0,068|| align=right|5,60|| align=right|3,832||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128833)||2004 RU322|| align=right|14,5|| align=right|3,135|| align=right|0,015|| align=right|8,59|| align=right|5,550||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128834)||2004 RT323|| align=right|15,6|| align=right|2,687|| align=right|0,026|| align=right|5,88|| align=right|4,404||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128835)||2004 RC324|| align=right|14,5|| align=right|3,122|| align=right|0,081|| align=right|8,49|| align=right|5,516||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128836)||2004 RG324|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,074|| align=right|9,45|| align=right|5,501||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128837)||2004 RP332|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,184|| align=right|14,83|| align=right|4,617||MBA||14. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128838)||2004 RS332|| align=right|15,4|| align=right|2,629|| align=right|0,051|| align=right|14,80|| align=right|4,261||MBA||14. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128839)||2004 RV332|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,117|| align=right|15,68|| align=right|4,432||MBA||14. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128840)||2004 RH333|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,160|| align=right|5,80|| align=right|4,499||MBA||15. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128841)||2004 RA334|| align=right|15,9|| align=right|2,670|| align=right|0,272|| align=right|13,37|| align=right|4,363||MBA||15. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128842)||2004 RU338|| align=right|15,0|| align=right|2,591|| align=right|0,085|| align=right|22,45|| align=right|4,170||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128843)||2004 RH341|| align=right|14,0|| align=right|3,188|| align=right|0,069|| align=right|15,95|| align=right|5,690||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128844)||2004 SW4|| align=right|16,1|| align=right|2,697|| align=right|0,087|| align=right|2,82|| align=right|4,429||MBA||17. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128845)||2004 SV8|| align=right|16,2|| align=right|2,927|| align=right|0,112|| align=right|2,10|| align=right|5,006||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128846)||2004 ST10|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,094|| align=right|10,47|| align=right|5,642||MBA||16. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128847)||2004 SM11|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,167|| align=right|13,11|| align=right|4,255||MBA||16. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128848)||2004 SY11|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,130|| align=right|14,65|| align=right|4,073||MBA||16. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(128849)||2004 SM14|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,128|| align=right|9,35|| align=right|4,209||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128850)||2004 SO14|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,129|| align=right|9,94|| align=right|4,197||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128851)||2004 SB15|| align=right|14,9|| align=right|3,211|| align=right|0,163|| align=right|8,56|| align=right|5,752||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128852)||2004 SF16|| align=right|16,0|| align=right|2,716|| align=right|0,040|| align=right|7,64|| align=right|4,474||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128853)||2004 SH16|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,133|| align=right|7,94|| align=right|3,548||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128854)||2004 SL16|| align=right|14,9|| align=right|3,029|| align=right|0,219|| align=right|9,67|| align=right|5,270||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128855)||2004 SU17|| align=right|15,3|| align=right|2,647|| align=right|0,160|| align=right|13,53|| align=right|4,307||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128856)||2004 SD18|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,113|| align=right|13,22|| align=right|5,210||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128857)||2004 SV19|| align=right|16,4|| align=right|2,281|| align=right|0,130|| align=right|8,62|| align=right|3,445||MBA||18. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128858)||2004 SQ20|| align=right|14,6|| align=right|3,983|| align=right|0,221|| align=right|2,22|| align=right|7,948||HLD||17. září 2004||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(128859)||2004 ST21|| align=right|17,1|| align=right|2,320|| align=right|0,117|| align=right|4,30|| align=right|3,534||MBA||16. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128860)||2004 SL26|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,171|| align=right|28,77|| align=right|4,186||MBA||21. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128861)||2004 SK30|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,115|| align=right|1,60|| align=right|3,433||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128862)||2004 SY30|| align=right|15,7|| align=right|3,154|| align=right|0,166|| align=right|0,53|| align=right|5,600||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128863)||2004 SD31|| align=right|15,8|| align=right|2,798|| align=right|0,111|| align=right|4,31|| align=right|4,678||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128864)||2004 SJ31|| align=right|15,8|| align=right|2,890|| align=right|0,074|| align=right|2,56|| align=right|4,911||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128865)||2004 SK31|| align=right|16,0|| align=right|2,731|| align=right|0,183|| align=right|3,41|| align=right|4,513||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128866)||2004 SF32|| align=right|17,0|| align=right|2,418|| align=right|0,186|| align=right|2,42|| align=right|3,759||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128867)||2004 SV32|| align=right|15,4|| align=right|2,920|| align=right|0,129|| align=right|3,18|| align=right|4,989||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128868)||2004 SQ33|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,151|| align=right|8,49|| align=right|3,583||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128869)||2004 SU33|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,165|| align=right|11,05|| align=right|5,513||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128870)||2004 SW33|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,245|| align=right|6,23|| align=right|4,161||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128871)||2004 SG36|| align=right|15,0|| align=right|3,134|| align=right|0,182|| align=right|8,72|| align=right|5,546||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128872)||2004 SK38|| align=right|15,7|| align=right|2,691|| align=right|0,041|| align=right|7,31|| align=right|4,415||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128873)||2004 SH39|| align=right|16,8|| align=right|2,322|| align=right|0,066|| align=right|5,60|| align=right|3,537||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128874)||2004 SB41|| align=right|16,4|| align=right|2,586|| align=right|0,128|| align=right|6,53|| align=right|4,158||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128875)||2004 SQ44|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,169|| align=right|2,37|| align=right|4,091||MBA||18. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128876)||2004 SE52|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,172|| align=right|7,76|| align=right|4,615||MBA||18. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128877)||2004 SG53|| align=right|13,9|| align=right|3,213|| align=right|0,188|| align=right|16,15|| align=right|5,760||MBA||22. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128878)||2004 SR54|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,098|| align=right|14,21|| align=right|5,527||MBA||22. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128879)||2004 SX54|| align=right|14,9|| align=right|2,650|| align=right|0,121|| align=right|14,40|| align=right|4,313||MBA||22. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128880)||2004 SE55|| align=right|15,0|| align=right|3,135|| align=right|0,197|| align=right|1,89|| align=right|5,551||MBA||22. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128881)||2004 SN55|| align=right|16,3|| align=right|2,267|| align=right|0,243|| align=right|2,38|| align=right|3,412||MBA||23. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128882)||2004 SX55|| align=right|17,0|| align=right|2,313|| align=right|0,183|| align=right|3,94|| align=right|3,517||MBA||22. září 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(128883)||2004 ST56|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,077|| align=right|5,20|| align=right|3,323||MBA||16. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128884)||2004 SV57|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,168|| align=right|10,28|| align=right|5,475||MBA||16. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128885)||2004 SY57|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,176|| align=right|5,08|| align=right|4,527||MBA||16. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128886)||2004 SF58|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,059|| align=right|6,19|| align=right|4,539||MBA||16. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128887)||2004 SL58|| align=right|14,8|| align=right|2,942|| align=right|0,057|| align=right|12,54|| align=right|5,047||MBA||16. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128888)||2004 SY58|| align=right|15,3|| align=right|2,559|| align=right|0,180|| align=right|19,24|| align=right|4,094||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128889)||2004 SF59|| align=right|15,7|| align=right|2,724|| align=right|0,083|| align=right|12,31|| align=right|4,496||MBA||30. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128890)||2004 SH59|| align=right|15,5|| align=right|2,725|| align=right|0,149|| align=right|6,54|| align=right|4,497||MBA||18. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128891)||2004 SP59|| align=right|15,2|| align=right|2,571|| align=right|0,181|| align=right|9,03|| align=right|4,122||MBA||24. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128892)||2004 TH|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,197|| align=right|1,38|| align=right|3,666||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128893)||2004 TK|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,161|| align=right|2,92|| align=right|3,782||MBA||3. října 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(128894)||2004 TL|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,046|| align=right|6,21|| align=right|4,855||MBA||3. října 2004||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(128895)||2004 TW|| align=right|16,9|| align=right|2,331|| align=right|0,166|| align=right|2,46|| align=right|3,559||MBA||4. října 2004||Jarnac||Jarnac
|-
|(128896)||2004 TA2|| align=right|16,2|| align=right|2,739|| align=right|0,098|| align=right|0,90|| align=right|4,533||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128897)||2004 TD3|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,170|| align=right|2,73|| align=right|3,696||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128898)||2004 TY6|| align=right|14,0|| align=right|3,222|| align=right|0,144|| align=right|19,71|| align=right|5,782||MBA||3. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128899)||2004 TH7|| align=right|15,3|| align=right|2,874|| align=right|0,137|| align=right|8,18|| align=right|4,872||MBA||5. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128900)||2004 TE15|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,168|| align=right|14,03|| align=right|4,282||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128901)||2004 TH15|| align=right|17,2|| align=right|2,307|| align=right|0,197|| align=right|4,99|| align=right|3,503||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128902)||2004 TU15|| align=right|14,4|| align=right|3,160|| align=right|0,206|| align=right|22,82|| align=right|5,617||MBA||11. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128903)||2004 TV20|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,193|| align=right|2,87|| align=right|4,240||MBA||10. října 2004||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(128904)||2004 TG21|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,085|| align=right|3,85|| align=right|4,576||MBA||3. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128905)||2004 TM21|| align=right|15,9|| align=right|2,648|| align=right|0,155|| align=right|12,61|| align=right|4,308||MBA||3. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128906)||2004 TR34|| align=right|15,3|| align=right|3,192|| align=right|0,160|| align=right|1,95|| align=right|5,701||MBA||4. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128907)||2004 TT41|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,192|| align=right|4,62|| align=right|3,356||MBA||4. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128908)||2004 TU43|| align=right|15,5|| align=right|3,069|| align=right|0,074|| align=right|1,87|| align=right|5,374||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128909)||2004 TX44|| align=right|16,1|| align=right|2,582|| align=right|0,087|| align=right|2,50|| align=right|4,148||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128910)||2004 TV48|| align=right|16,1|| align=right|3,062|| align=right|0,261|| align=right|2,31|| align=right|5,358||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128911)||2004 TX51|| align=right|16,4|| align=right|2,749|| align=right|0,104|| align=right|2,26|| align=right|4,557||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128912)||2004 TF53|| align=right|16,3|| align=right|2,709|| align=right|0,066|| align=right|2,02|| align=right|4,458||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128913)||2004 TU53|| align=right|16,5|| align=right|2,619|| align=right|0,127|| align=right|2,35|| align=right|4,238||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128914)||2004 TV53|| align=right|15,6|| align=right|3,066|| align=right|0,087|| align=right|0,36|| align=right|5,368||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128915)||2004 TG56|| align=right|17,1|| align=right|2,338|| align=right|0,138|| align=right|2,94|| align=right|3,574||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128916)||2004 TV57|| align=right|16,5|| align=right|2,336|| align=right|0,150|| align=right|1,65|| align=right|3,569||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128917)||2004 TY58|| align=right|14,9|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|13,19|| align=right|4,084||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128918)||2004 TG60|| align=right|15,4|| align=right|3,160|| align=right|0,201|| align=right|0,68|| align=right|5,617||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128919)||2004 TU60|| align=right|15,6|| align=right|2,862|| align=right|0,062|| align=right|3,02|| align=right|4,840||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128920)||2004 TV65|| align=right|15,8|| align=right|2,788|| align=right|0,214|| align=right|2,68|| align=right|4,655||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128921)||2004 TT66|| align=right|15,7|| align=right|2,569|| align=right|0,138|| align=right|6,70|| align=right|4,117||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128922)||2004 TM67|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,134|| align=right|11,34|| align=right|5,380||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128923)||2004 TD68|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,140|| align=right|6,52|| align=right|3,529||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128924)||2004 TR68|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,048|| align=right|6,03|| align=right|4,591||MBA||5. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128925)||2004 TJ70|| align=right|15,2|| align=right|3,082|| align=right|0,248|| align=right|1,25|| align=right|5,410||MBA||6. října 2004||Antares Obseratory||Antares Obseratory
|-
|(128926)||2004 TM70|| align=right|14,9|| align=right|3,006|| align=right|0,138|| align=right|11,80|| align=right|5,210||MBA||6. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128927)||2004 TZ74|| align=right|16,3|| align=right|2,638|| align=right|0,220|| align=right|4,29|| align=right|4,285||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128928)||2004 TB76|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,030|| align=right|11,15|| align=right|5,427||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128929)||2004 TL77|| align=right|15,1|| align=right|2,869|| align=right|0,100|| align=right|2,77|| align=right|4,858||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128930)||2004 TA79|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,240|| align=right|4,38|| align=right|3,636||MBA||4. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128931)||2004 TB84|| align=right|16,0|| align=right|2,875|| align=right|0,078|| align=right|1,75|| align=right|4,874||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128932)||2004 TW94|| align=right|16,3|| align=right|2,872|| align=right|0,009|| align=right|1,83|| align=right|4,866||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128933)||2004 TG95|| align=right|17,2|| align=right|2,391|| align=right|0,163|| align=right|3,67|| align=right|3,697||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128934)||2004 TD101|| align=right|15,4|| align=right|3,081|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|5,407||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128935)||2004 TF107|| align=right|14,2|| align=right|3,041|| align=right|0,163|| align=right|9,55|| align=right|5,302||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128936)||2004 TD108|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,170|| align=right|10,26|| align=right|4,584||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128937)||2004 TH109|| align=right|14,9|| align=right|3,148|| align=right|0,137|| align=right|2,92|| align=right|5,583||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128938)||2004 TK109|| align=right|15,0|| align=right|3,129|| align=right|0,143|| align=right|1,51|| align=right|5,533||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128939)||2004 TU110|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,045|| align=right|15,74|| align=right|4,393||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128940)||2004 TD114|| align=right|14,3|| align=right|3,121|| align=right|0,079|| align=right|18,01|| align=right|5,514||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128941)||2004 TS118|| align=right|15,3|| align=right|2,958|| align=right|0,055|| align=right|2,35|| align=right|5,086||MBA||5. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128942)||2004 TC126|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,106|| align=right|7,16|| align=right|4,586||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128943)||2004 TT127|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,123|| align=right|5,89|| align=right|4,499||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128944)||2004 TW128|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,006|| align=right|3,27|| align=right|4,843||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128945)||2004 TB129|| align=right|15,0|| align=right|2,781|| align=right|0,053|| align=right|7,13|| align=right|4,638||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128946)||2004 TG131|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,282|| align=right|10,54|| align=right|4,640||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128947)||2004 TK131|| align=right|14,0|| align=right|3,147|| align=right|0,066|| align=right|27,09|| align=right|5,582||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128948)||2004 TO131|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,153|| align=right|13,55|| align=right|4,599||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128949)||2004 TV131|| align=right|15,3|| align=right|3,110|| align=right|0,135|| align=right|5,23|| align=right|5,485||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128950)||2004 TA132|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,170|| align=right|12,83|| align=right|4,485||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128951)||2004 TY132|| align=right|14,5|| align=right|3,008|| align=right|0,058|| align=right|9,28|| align=right|5,216||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128952)||2004 TK133|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,223|| align=right|16,55|| align=right|5,524||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128953)||2004 TM133|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,163|| align=right|4,37|| align=right|3,470||MBA||7. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128954)||2004 TD134|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,083|| align=right|11,97|| align=right|5,523||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128955)||2004 TE134|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,174|| align=right|5,18|| align=right|3,443||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128956)||2004 TH134|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,045|| align=right|11,31|| align=right|5,355||MBA||7. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(128957)||2004 TF135|| align=right|16,8|| align=right|2,382|| align=right|0,178|| align=right|3,08|| align=right|3,675||MBA||8. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128958)||2004 TL137|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,226|| align=right|4,01|| align=right|3,615||MBA||8. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128959)||2004 TP137|| align=right|15,9|| align=right|2,634|| align=right|0,076|| align=right|4,15|| align=right|4,273||MBA||8. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(128960)||2004 TF143|| align=right|16,3|| align=right|2,279|| align=right|0,166|| align=right|2,64|| align=right|3,440||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128961)||2004 TY144|| align=right|15,0|| align=right|3,189|| align=right|0,174|| align=right|4,18|| align=right|5,694||MBA||4. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128962)||2004 TZ145|| align=right|16,3|| align=right|2,718|| align=right|0,072|| align=right|2,84|| align=right|4,481||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128963)||2004 TA146|| align=right|15,7|| align=right|3,103|| align=right|0,152|| align=right|1,50|| align=right|5,464||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128964)||2004 TJ146|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,086|| align=right|7,16|| align=right|3,657||MBA||5. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128965)||2004 TU146|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,070|| align=right|2,62|| align=right|3,531||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128966)||2004 TQ147|| align=right|15,5|| align=right|3,006|| align=right|0,092|| align=right|2,94|| align=right|5,210||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128967)||2004 TT152|| align=right|16,6|| align=right|2,377|| align=right|0,203|| align=right|1,96|| align=right|3,664||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128968)||2004 TW159|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,223|| align=right|2,31|| align=right|5,351||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128969)||2004 TU162|| align=right|16,5|| align=right|2,722|| align=right|0,021|| align=right|1,86|| align=right|4,491||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128970)||2004 TY162|| align=right|16,6|| align=right|2,863|| align=right|0,080|| align=right|1,97|| align=right|4,842||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128971)||2004 TW163|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,070|| align=right|7,62|| align=right|3,684||MBA||6. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128972)||2004 TQ165|| align=right|16,8|| align=right|2,315|| align=right|0,119|| align=right|2,91|| align=right|3,522||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128973)||2004 TB167|| align=right|16,2|| align=right|2,620|| align=right|0,086|| align=right|1,39|| align=right|4,241||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128974)||2004 TK169|| align=right|15,6|| align=right|3,240|| align=right|0,124|| align=right|11,89|| align=right|5,832||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128975)||2004 TX172|| align=right|15,0|| align=right|3,107|| align=right|0,152|| align=right|9,84|| align=right|5,475||MBA||8. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128976)||2004 TF173|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,119|| align=right|8,76|| align=right|4,260||MBA||8. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128977)||2004 TB174|| align=right|16,0|| align=right|2,900|| align=right|0,040|| align=right|1,32|| align=right|4,939||MBA||9. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128978)||2004 TH176|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,204|| align=right|0,57|| align=right|3,520||MBA||9. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128979)||2004 TU178|| align=right|17,0|| align=right|2,556|| align=right|0,105|| align=right|3,00|| align=right|4,087||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128980)||2004 TV182|| align=right|16,2|| align=right|2,624|| align=right|0,194|| align=right|3,52|| align=right|4,250||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128981)||2004 TA190|| align=right|15,4|| align=right|2,928|| align=right|0,027|| align=right|2,89|| align=right|5,010||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128982)||2004 TR194|| align=right|15,2|| align=right|3,175|| align=right|0,153|| align=right|6,21|| align=right|5,657||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128983)||2004 TQ198|| align=right|16,3|| align=right|2,889|| align=right|0,097|| align=right|1,25|| align=right|4,910||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128984)||2004 TP204|| align=right|15,6|| align=right|3,065|| align=right|0,017|| align=right|0,78|| align=right|5,364||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128985)||2004 TM206|| align=right|15,7|| align=right|3,092|| align=right|0,066|| align=right|1,35|| align=right|5,435||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128986)||2004 TN207|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,065|| align=right|1,69|| align=right|5,469||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128987)||2004 TZ207|| align=right|15,1|| align=right|3,257|| align=right|0,105|| align=right|2,61|| align=right|5,878||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128988)||2004 TR211|| align=right|15,7|| align=right|2,246|| align=right|0,099|| align=right|6,53|| align=right|3,364||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128989)||2004 TN212|| align=right|15,3|| align=right|3,055|| align=right|0,186|| align=right|2,13|| align=right|5,339||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128990)||2004 TW212|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|1,28|| align=right|5,336||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128991)||2004 TZ212|| align=right|16,1|| align=right|3,039|| align=right|0,034|| align=right|1,32|| align=right|5,297||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128992)||2004 TH216|| align=right|15,3|| align=right|3,186|| align=right|0,040|| align=right|3,25|| align=right|5,685||MBA||14. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128993)||2004 TN222|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,293|| align=right|10,66|| align=right|5,642||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128994)||2004 TE228|| align=right|17,0|| align=right|2,327|| align=right|0,153|| align=right|1,70|| align=right|3,549||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128995)||2004 TZ232|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,093|| align=right|4,63|| align=right|4,112||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128996)||2004 TN236|| align=right|14,8|| align=right|3,140|| align=right|0,095|| align=right|9,42|| align=right|5,564||MBA||8. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128997)||2004 TQ242|| align=right|15,3|| align=right|2,651|| align=right|0,115|| align=right|14,49|| align=right|4,317||MBA||6. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128998)||2004 TU242|| align=right|15,0|| align=right|3,089|| align=right|0,141|| align=right|11,66|| align=right|5,427||MBA||6. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(128999)||2004 TB247|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,235|| align=right|12,10|| align=right|5,438||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129000)||2004 TO247|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,168|| align=right|14,81|| align=right|4,070||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek